

Osoby o nazwisku Krajíček 
 Ivan Krajíček
 Lukáš Krajíček (ur. 1983) – czeski hokeista

Zobacz też 
 Osoby o nazwisku Krajicek 
 Michaëlla Krajicek (ur. 1989) – holenderska tenisistka
 Richard Peter Stanislav Krajicek (ur. 1971) – holenderski tenisista